Francisco Llácer puede hacer referencia a:

Francisco Llácer Valdermont (1781-1857), pintor español; o a
Francisco Llácer Pla (1918-2002), compositor y pedagogo musical español.